Charles Guillard (1457-1537), président à mortier au parlement de Paris de 1508 à 1534 ;
 André Guillard (v. 1495-1568), fils du précédent, intendant des finances sous Henri II ;
 Louis Guillard (ou Guillart) (mort en 1565), frère du précédent, évêque de Senlis (1560-1561), évêque de Chartres (1525-1553), évêque de Tournai (1519-1524) ;
 André Guillard du Mortier (ou Guillart) (mort en 1579), fils d'André  Guillard, premier président au parlement de Bretagne, conseiller d'État ;
 Charles Guillart (ou Guillard) (mort en 1573), frère du précédent, évêque de Chartres ;
 Charlotte Guillard (v. 1480-1557), imprimeuse française ;
 Nicolas-François Guillard (1752-1814), librettiste français ;
 Léon Guillard (1810-1878), auteur dramatique français ;
 André Yves Guillard (1907-1994), général français ;
 Paul Guillard (1910-2008), un homme politique français
 Antoine Philippe Guillard, fils du précédent, nommé agrégé de mathématiques au collège royal Louis-le-Grand en 1819 ;
 Robert Guillard (1919-2013), explorateur polaire et bobeur français.
 Georges Guillard (1939-), organiste français ;
 Philippe Guillard (1961-), joueur de rugby à XV et réalisateur de cinéma français ;
 Olivier Guillard (1967-), géopolitologue français, spécialiste de l'Asie ;
 Marie Guillard (1972-), actrice française ;
 Anne Guillard (1981-), illustratrice et dessinatrice française ;
 Pierre-Yves Guillard (1984-), joueur de basket-ball français ;
 Benjamin Guillard, acteur et metteur en scène français.

Patronyme français